Stara vas je ime več naselij:

Slovenija 

 Stara vas, Občina Postojna
 Stara vas, eden izmed predelov Krškega, nekoč samostojna vas pri Vidmu
 Stara vas, (od 1982) del Žirov
 Stara vas, del Velenja
 Stara vas, zaselek naselja Kalše
 Stara vas - Bizeljsko, Občina Brežice
 Dolenja Stara vas
 Dolnja Stara vas
 Gorenja Stara vas
 Gornja Stara vas
 Mala Stara vas
 Velika Stara vas

Koroška, Avstrija 

 Stara vas, pri Grebinju, nem. Altenmarkt, tržna občina Grebinj 
 Stara vas, pri Šentlipšu v Podjuni, nem. Altendorf, občina Žitara vas

Hrvaška 

 Stara Vas, Pag

Viri

Glej tudi 

 Stara Ves
 Nova vas

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška